Моят Казахстан () е националният химн на Република Казахстан. Официално е приет на 7 януари 2006 година. Химнът се базира на едноименна песен, написана през 1956 година от Жумекен Нажимеденов с музика от Шамши Калдаяков. Тя заменя стария „Химн на Република Казахстан“, който е използван след независимостта на страната. Преди да бъде обявен за нов национален химн оригиналният текст на песента „Мой Казахстан“ е поправен лично от президента Нурсултан Назарбаев, поради което президентът е смятан за негов съавтор заедно с Жумекен Нажимеденов и Шамши Калдаяков.

Официален текст

На казахски

На български 
В небето – златисто слънце,
в степта – златисти жита.
Приказка за смелост -
Това е моята страна!
В древни времена
нашата слава е родена!
Горд и силен,
мой казахски народе!

Припев:
Моя страна, моя страна,
като твое засадено цвете ще бъда,
като твоя песен на уста ще се лея!
Родино моя – мой Казахстан!

Имам простор необятен,
и към бъдещето път отворен.
Аз съм независим,
сплотен и единен народ!
Приветстваме те, ново време,
подобно на вечен приятел!
Страната ни е щастлива,
Това е нашата страна!

Припев

Източници

Вижте също 
 Герб на Казахстан
 Национално знаме на Казахстан

Казахстан
Национални символи на Казахстан
Казахстанска музика